Miejscowości w USA:
 Medicine Lake – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Hennepin
 Medicine Lake – miejscowość w stanie Montana, w hrabstwie Sheridan